Boats Against the Current è il secondo album in studio da solista del cantautore statunitense Eric Carmen, pubblicato nel 1977.

Tracce

Collegamenti esterni